

Mudanças
Na última temporada, duas equipes foram rebaixadas como sempre ( Gabès e ES Beni-Khalled), com duas equipes promovidas da Ligue 2 para substituí-las ( Olympique du Kef e Stade Gabèsien ). No entanto, em uma mudança das temporadas anteriores, a liga agora é dividida em dois grupos de 8 equipes.

Clubes

Primeira Fase

Grupo A

(C) CA Bizertin campeão da Copa da Tunisia de 2012-13

Grupo A resultados

Grupo B

Grupo B resultados

Playoffs 

(C) campeão

Tabela de resultados

Playoff de Despromoção

<center>penalidades
<center>4-2

Espérance Zarzis rebaixado para a 2013–14 Tunisian Ligue 2

Campeão

Ligações Externas
 FTF 
 

Competições de futebol da Tunísia